Частота Раби определяется выражением
 ,
 — дипольный момент,  — электрическое поле излучения.

Из определения следует, что частота Раби количественно описывает взаимодействие резонансного излучения с дипольным моментом атома или молекулы. Под действием резонансного лазерного излучения интенсивностью  населённость  возбуждённого уровня  атомной системы осциллирует с частотой Раби  (иногда их называют биениями Раби) :

Происхождение термина 
Термин частота Раби назван именем американского физика, уроженца Галиции, лауреата Нобелевской премии по физике (1944 г.) Исидора Раби. В 1937 году Раби исследовал прецессию магнитного дипольного момента атома со спином 1/2 в магнитном поле и вероятность изменения направления спина атома на противоположное. Оказалось, что «переворот» спина происходит с частотой Раби, величина которой определяется выше приведенной формулой ().

Обобщённая частота Раби 
Для нерезонансного света вводится так называемая Обобщённая частота Раби .

 

где  есть отстройка лазерного света от резонансного атомного перехода. Обобщённая частота Раби участвует в модели Джейнса-Каммингса, которая является самой простой и в то же время адекватной моделью взаимодействия двухуровнего атома с одной модой квантованного поля в резонаторе с высокой добротностью.

Вакуумная частота Раби 
В 1946 г. Парселл обратил внимание на то, что скорость спонтанного излучения двухуровневой системы, помещённой в резонатор, увеличивается пропорционально отношению  по сравнению со скоростью спонтанного излучения в свободном пространстве (эффект Парселла)  ;
здесь  — добротность и объём моды резонатора соответственно. Если добротность резонатора  велика, так что , то спонтанное излучение становится обратимым, а атом обменивается энергией с созданным им же полем со скоростью, определяемой вакуумной частотой Раби .

Предположим, мы имеем пустой высокодобротный одномодовый резонатор. Если в такой резонатор влетает атом, находящийся в возбуждённом состоянии , то вакуумные флуктуации моды резонатора сынициируют спонтанное испускание атомом фотона. В результате атом окажется в основном состоянии . Так как резонатор добротный, то испущенный фотон перепоглотится, и атом снова перейдёт в возбуждённое состояние. Таким образом, вследствие вакуумных флуктуаций поля в резонаторе атом будет осциллировать между его уровнями. Такие осцилляции напоминают поведение атома под действием резонансного лазерного поля, поэтому описанные переходы атома из состояния  в состояние  и обратно, вызванные вакуумными флуктуациями поля в пустом добротном резонаторе, называют вакуумной частотой Раби .

Вакуумные осцилляции наблюдались на ридберговских переходах атомов в микроволновых резонаторах  и на оптических переходах в микрорезонаторах . Аналитическое выражение для вакуумной частоты Раби имеет вид:

 ,

где ,  — объём моды резонатора,  — вектор поляризации моды,  — частота поля,  — операторы рождения и уничтожения фотона,  — описывает пространственное распределение моды резонатора.

Одетые состояния 
(см. также Сизифово охлаждение#Переменный эффект Штарка)

У атома, находящегося в резонансном, когерентном поле, появляются новые зависящие от времени состояния, которые описывают с помощью «одетых» состояний («одетых» полем). В строгом смысле считать их собственными состояниями нельзя, но для описания системы их охотно и успешно используют.

В основе этого понятия лежит известный эффект Штарка.
Атом, помещённый во внешнее электрическое поле , меняет свою энергию. В результате энергетические уровни атома смещаются на величину
, где  — дипольный момент атома.
В 1955 г. Отлер и Таунс опубликовали работу, в которой представлены результаты исследования эффекта Штарка в интенсивных резонансных полях
 (см. :en:Autler–Townes effect).
Оказалось, что под действием переменного электрического поля, в том числе при освещении светом, уровни атома также смещаются. С этого времени этот эффект называют «переменным эффектом Штарка»:
 
где  — частота Раби,
 — отстройка частоты лазера от атомного резонанса 
В 1977 году К. Коэн-Таннуджи ввёл понятие одетые состояния.

π/2 и π импульсы 
Если приложить импульс поля длительностью  так, что , то атом перейдёт из состояния  в состояние  (см. формулу для ). Такой импульс называют -импульс.

В случае, когда частица в результате импульсного воздействия за время  перейдёт в  суперпозиционное состояние , такой импульс называют -импульсом.

Примечания

Литература 
 В. С. Летохов, В. П. Чеботаев. Принципы нелинейной лазерной спектроскопии. — М.: Наука, 1975. Рецензия Е. Б. Александрова
 М. О. Скалли, М. С. Зубайри (M.O. Scully, M.S. Zubairy), Квантовая оптика, Перевод с английского под ред В. В. Самарцева, — М.: Физматлит, 2003 г.
УДК 535(082) ББК 22.34 52487
 Serge Haroche and Daniel Kleppner,  Cavity Quantum Electrodynamics, Physics Today, p24, January (1989),  
 В. М. Акулин, Н. В. Карлов. Интенсивные резонансные взаимодействия в квантовой электронике. – М.: Наука, 1987.

Атомная физика
Квантовая оптика
Молекулярная физика
Нелинейная оптика